Hohenbruck hat folgende Bedeutungen:

Ortsname:
 der deutsche Name für die tschechische Stadt Třebechovice pod Orebem
 der deutsche Name für den tschechischen Ort Bojiště, Stadtteil von Trutnov

Familienname:
 Priska von Hohenbruck (Priska Freifrau Schwäger von Hohenbruck; 1845–1924), österreichische Schulreformerin und Frauenrechtsaktivistin

Siehe auch:
 Hohenbrugg
 Hohenbrück